Langer Marsch bezeichnet:
 Langer Marsch, den Rückzug der chinesischen Roten Armee 1934/35
 La longue Marche, Buchtitel von Simone de Beauvoir, 1957 (deutsch: China. Das weitgesteckte Ziel, 1960.)
 Langer Marsch (Rakete), eine Serie chinesischer Trägerraketen in den 1970er
 Langer Marsch (Diné), den Weg des Indianerstammes Diné (auch Navajo) bei seiner Zwangsumsiedlung 1864